Godhard Kettler (1517-1587), hertog van Koerland en Semgallen.
 Godhard I Kettler zu Neu-Assen (ca. 1450-1517), heer van Neu-Assen, Mellrich, Hovestadt, Eggeringhausen en Pandheer van Stromberg
 Godhard II Kettler zu Neu-Assen (ca. 1480-1556), heer van Neu-Assen en van Mellrich